Tadeusz Leśniak (ur. 1960) – pianista, aranżer, kompozytor, producent muzyczny 
 Tadeusz Leśniak (1986–1940) – major piechoty Wojska Polskiego